Miejscowości w USA:
 Pendleton – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Madison
 Pendleton – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Umatilla
 Pendleton – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Warren
 Pendleton – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
 Pendleton – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Anderson
Gminy w USA:
 Pendleton (ang. Pendleton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jefferson
 Pendleton (ang. Pendleton Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Francois
 Pendleton (ang. Pendleton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Pendleton (ang. Pendleton County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Pendleton (ang. Pendleton County) – w stanie Wirginia Zachodnia
W Wielkiej Brytanii:
 Pendleton – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)